Frilenser može da se odnosi na:

 Frilenser
 Slobodni novinari